Дру́жба — селище в Україні, у Попаснянській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області. Населення становить 233 особи.

Населення 
За даними перепису 2001 року населення селища становило 233 особи, з них 72,1% зазначили рідною українську мову, а 27,9% — російську.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Дружба